Дени́з Ли Ри́чардс (; ) — американская актриса. Наиболее известные роли сыграла в фильмах «Звездный десант» (1997) и «Дикость» (1998). Сыграла роль девушки Бонда в картине «И целого мира мало» (1999).

Биография 

Ричардс родилась в городе  (пригород Чикаго, Иллинойс), в семье Джони и Ирва Ричардсов. У неё немецкие и франко-канадские корни. У неё есть младшая сестра Мишель. Когда Дениз исполнилось 15 лет, она вместе с семьёй переехала в Калифорнию, где окончила школу El Camino High School в Ошенсайде, Калифорния. Ещё в детстве Дениз и Мишель увлеклись кино.

В 1989 году Дениз отправилась в Нью-Йорк, где устроилась работать моделью, подписав контракт с агентством Judith Fontaine Modeling & Talent Agency. Через два года вернулась в Калифорнию, теперь в Лос-Анджелес, где посещала актёрские курсы и начала сниматься на телешоу и сериалах. Дебютом Ричардс в большом кино стала небольшая роль в комедии «Заряженное оружие». В 2000-х в основном снималась в сериалах. В 2004 году снялась обнаженной для журнала Playboy.
 
Наиболее известна благодаря роли в фильме Пола Верховена «Звёздный десант» (1997), где она сыграла пилота Кармен Ибаньес, в которую был влюблён главный герой Джонни Рико.

Роль Дениз в качестве девушки Бонда в картине «И целого мира мало» (1999) была отмечена премией Золотая малина как худшая роль второго плана (1999).

Личная жизнь 
В 1993 году у Дениз Ричардс был короткий роман с актёром Полом Уокером.

В 2002—2006 годах была замужем за актёром Чарли Шином, от которого у неё есть две дочери — Сэм Джей Шин (род. 9 марта 2004 года) и Лола Роуз Шин (род. 1 июня 2005 года).

В 2006—2007 годах Дениз связывали близкие отношения с гитаристом Bon Jovi Ричи Самборой.

В июне 2011 года Дениз Ричардс удочерила новорождённую девочку, которую назвала Элоиз Джони Ричардс (род. 24 мая 2011 года). В 2016 году Элоиз был поставлен диагноз делеция в восьмой хромосоме.

С 8 сентября 2018 года Дениз замужем за Аароном Файперсом, бывшим мужем актрисы Николлетт Шеридан, с которым она встречалась 9 месяцев до их свадьбы. 10 мая 2019 года Ричардс сообщила, что Файперс начал процесс удочерения её младшей 7-летней дочери Элоиз, которую она удочерила как одинокий родитель в июне 2011 года.

Взгляды 
Дениз Ричардс не поддерживает однополые браки. Во время интервью с радиоведущим Говардом Стерном Ричардс со стыдом призналась, что на протяжении многих лет состояла в лесбийской связи. Дениз добавила: «Вы все знаете, кто она такая», но отказалась назвать имя этой женщины. В своей книге «Настоящая девушка по соседству» (), вышедшей в 2011 году, Дениз подробно рассказала о своём лесбийском опыте.

Актриса помогает бездомным животным, сотрудничая с обществом «».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Дениз Ричардс в фотосессии Джеймса Уайта для журнала «InStyle» (2003)

Лауреаты премии «Золотая малина»
Киноактрисы США